John McLaughlin (muzikant), een Brits gitarist
John McLaughlin (presentator), een Amerikaans journalist en politiek commentator
Jon McLaughlin, een Schots voetballer
John E. McLaughlin, plaatsvervangend hoofd van de CIA